Aricia (helység) - Ókori latin település Rómától kb. 20 km-rel délkeletre. 
 Aricia (lepke) - lepkék egy neme a boglárkalepkefélék családjában
 Aricia (mitológia) - Aigeusz unokahúga